L'édition 1982 du tournoi de Barcelone s'est déroulée du 4 au 10 octobre sur terre battue.

Faits marquants 
 Mats Wilander remporte le tournoi en simple à seulement 18 ans en battant Guillermo Vilas en finale. Wilander avait déjà battu Vilas en finale des Internationaux de France en juin. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, les tenants du titre Anders Järryd et Hans Simonsson s'imposent en finale face à Carlos Kirmayr et Cássio Motta. Il s'agit de leur  en double.

Résultats en simple

Têtes de série 

 Qualifiés

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 1982 de l'ATP
 Open de Barcelone

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 1982
Sport en Espagne en 1982
Barcelone
Tennis en octobre 1982
1982 en Catalogne